Costa Nhamoinesu (Harare, 6 de janeiro de 1986) é um futebolista  zimbabuano que atua como defensor.

Seleção Nacional 
Costa Nhamoinesu representou o elenco da Seleção Zimbabuense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2017.

Títulos 
 Campeonato Tcheco (1): 2013-2014
 Copa Tcheca (1): 2013-2014
 Supercopa Tcheca (1): 2014

Naturais de Harare
Futebolistas do Zimbábue
Jogadores da Seleção Zimbabuense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Futebolistas do Zagłębie Lubin
Futebolistas do AC Sparta Praha